Melchior Boisserée (1786-1851) : artiste allemand
 Sulpiz Boisserée (1783-1854) : artiste allemand, frère du précédent.
 Frères Boisserée : appellation de ces deux, considérés comme collectionneurs d'art.